1. HRL 2003./04. je bila trinaesta sezona najvišeg ranga hrvatskog rukometnog prvenstva. Sudjelovalo je 16 momčadi, a naslov je obranio Zagreb

Tablice

1. dio, Liga 16 
U prvom dijelu sezone je 16 momčadi igralo jednokružnim liga-sustavom (15 kola). Nakon 15 kola prvih šest momčadi se plasiralo u Ligu 6 - doigravanje za prvaka, a preostalih 10 u Ligu 10 - razigravanje za plasman i ostanak u ligi.

Liga 6 za prvaka 
Međusobni susreti iz prvog dijela prvenstva su preneseni, te su klubovi odigrali još tri puta međusobno (15 kola).

Liga 10 za plasman 
Liga 10 je odredila plasman klubova između 7. i 16. mjesta u prvenstvu. Odigrano je 18 kola (dvostruki liga-sistem).

Izvori 
 Fredi Kramer, Dražen Pinević: Hrvatski rukomet = Croatian handball, Zagreb, 2009.; str. 180
 RK Zamet, 1. dio 
 RK Zamet, Liga 6 
 hrt.hr, ljestvica i rezultati 1. dijela
 hrt.hr, rezultati i ljestvice drugog dijela prvenstva

Poveznice 
 2. HRL 2003./04.
 3. HRL 2003./04.
 4. rang HRL-a 2003./04.
 Hrvatski kup 2003./04.

2003-04
m-1